Чили принимала участие в Летних Олимпийских играх 1988 года в Сеуле (Республика Корея) в шестнадцатый раз за свою историю, и завоевала одну серебряную медаль. Эта медаль стала первой для чилийцев на Олимпийских играх за 32 года, с 1956 года. Сборную страны представляла одна женщина и 16 мужчин.

Медалисты

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты
 www.sports-reference.com 

Спорт в Чили в 1988 году
Страны на летних Олимпийских играх 1988 года